Со́лнцевка — топоним в России:

Населённые пункты 
Белгородская область
 Солнцевка — деревня в Белгородском районе
Омская область
 Солнцевка — село в Исилькульском районе
Тульская область
 Солнцевка — деревня в Каменском районе